El Palenque kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Palenque, Chiapas, Montecristo de Guerrero, 
 El Palenque, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar